

Botanica
 Moro – nome comune di Morus nigra
Moro – varietà di arancia di medie dimensioni, coltivata principalmente nella piana di Catania

Geografia 
 Nigeria
 Moro – Local Government Area di Kwara
 Stati Uniti
 Moro – città della contea di Lee, Arkansas
 Moro – plantation della contea di Aroostook, Maine
 Moro – capoluogo della contea di Sherman, Oregon

Persone 

Aldo Moro – giurista e politico italiano
Fabrizio Moro (Fabrizio Mobrici, 1975) – cantautore e chitarrista italiano
Iván Moro Fernández (1974) – pallanuotista spagnolo
 Ludovico il Moro (1452-1508) – duca di Bari e poi duca di Milano
Tommaso Moro (Thomas More, 1478-1535) – avvocato, scrittore e uomo politico inglese, venerato come santo
Doris Lo Moro (1955) – magistrato e politica italiana
Vittore il Moro (III secolo-303) – militare romano, venerato come santo

Altro
Moro – cognome di lingua italiana
Moro – famiglia dell'aristocrazia veneziana
Moro – etnia delle Filippine
Moro (lat. Maurus) – termine che originariamente indicava un abitante della Mauritania, poi passato a indicare i musulmani berberi
Caso Moro – le vicende di cronaca e politica italiane inerenti al rapimento di Aldo Moro

Pagine correlate 
 Mori
 Mora